Le Chat et la Souris peut désigner :

 Le Chat et la Souris, le roman de Günter Grass paru en 1961 ;
 Le Chat et la Souris, le film de Claude Lelouch sorti en 1975 ;
 Le Chat et la Souris, un épisode de la série télévisée La Cinquième Dimension ;
 Le Chat et la Souris, un épisode de la série télévisée Prison Break.

Autres 

 Le Vieux Chat et la Jeune Souris
 Le chat et la souris voyagent dans l'espace